Burg Hemmerich ist der Name

 einer ehemaligen Burg in Frechen-Bachem, siehe Burg Hemmerich (Frechen)
 einer Burg in Bornheim-Hemmerich, siehe Burg Hemmerich (Bornheim)